Joël Vermin (né le 5 février 1992 à Frauenkappelen en Suisse) est un joueur professionnel suisse et néerlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant. Son père est néerlandais et sa mère hongroise.

Biographie

Carrière en club 
En 2009, il débute dans la LNA avec le CP Berne. Le , il rejoint le Lausanne HC pour 5 saisons dans le club de la capitale vaudoise.

Carrière internationale 
Il représente la Suisse en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2007-2008|| CP Berne U20|| Jr. Élites A|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2008-2009|| CP Berne U20|| Jr. Élites A|| 13|| 3|| 5|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| CP Berne|| LNA|| 12|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || CP Berne U20|| Jr. Élites A|| 34|| 28|| 27|| 55|| 59|| 7|| 3|| 8|| 11|| 4
|-
| 2010-2011|| CP Berne|| LNA|| 36|| 1|| 7|| 8|| 6|| 11|| 3|| 3|| 6||0 
|-
| 2010-2011 || CP Berne U20|| Jr. Élites A|| 6|| 4|| 6|| 10|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| CP Berne|| LNA|| 33|| 11|| 9|| 20|| 0|| 17|| 2|| 3|| 5||2
|-
|2012-2013||CP Berne||LNA||47||13||22||35||14||19||3||6||9||8
|-
|2013-2014||CP Berne||LNA||49||6||12||18||16||6||2||2||4||2
|-
|2013-2014||Crunch de Syracuse||LAH||8||1||0||1||0||-||-||-||-||-
|-
|2014-2015|| Crunch de Syracuse || LAH || 73|| 12|| 21|| 33|| 16|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2015-2016 || Crunch de Syracuse || LAH ||37 || 9 || 12 || 21 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 6 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Crunch de Syracuse ||LAH ||46 || 13 || 19 || 32 || 17 ||22 ||9 ||2 ||11 ||8
|-
| 2016-2017 || Lightning de Tampa Bay ||LNH ||18 || 0 || 3 || 3 || 4||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Lausanne HC || NL || 32 || 10 || 15 || 25 ||2 || 6 ||1 || 2 || 3 || 2
|-
| 2018-2019 || Lausanne HC || NL || 49 || 20 || 15 || 35 ||28 || 12 || 5 || 5 || 10 || 6
|-
| 2019-2020 || Lausanne HC || NL || 47 || 14 || 12 || 26 || 39 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Genève-Servette HC || NL || 50 || 9 || 25 || 34 || 34 || 11 || 3 || 5 || 8 || 6

| 355 || 84 || 116 || 200 || 139 || 82 || 19 || 26 || 45 || 26

| 164 || 35 || 52 || 87 || 39 || 25 || 9 || 3 || 12 || 8

| 24 || 0 || 4 || 4 || 4 || - || - || - || - || -

|2010 ||  Suisse -18 ans|| CM -18 ans
| 6 || 3 || 2 || 5 || 0 || 
|-
|2010 || CP Berne || Trophée européen
| 5 || 0 || 1 || 1 || 2 ||  finale
|-
|2011 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 0 || 1 || 1 || 2 || 
|-
|2012 ||  Suisse -20 ans||CM -20 ans
| 6 || 4 || 1 || 5 || 2 || 
|-
|2012 || CP Berne || Trophée européen
| 8 || 3 || 1 || 4 || 0 ||  de la division Est
|-
|2018 ||  Suisse || Championnat du monde
| 10 || 3 || 3 || 6 || 0 ||  Médaille d'argent
|-
|2021 ||  Suisse || Championnat du monde
| 6 || 2 || 1 || 3 || 0 ||

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en février 1992
Naissance dans le canton de Berne
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur néerlandais de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Sportif bernois
Joueur du CP Berne
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur du Genève-Servette Hockey Club
Personnalité suisse née d'un parent néerlandais
Personnalité suisse née d'un parent hongrois
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022